В список включены все парусные пакетботы, состоявшие на вооружении Российского императорского флота.

Пакетботы (от  — тюк и  — лодка, возможно также от  или  — почтовое судно) представляли собой небольшие двухмачтовые суда, предназначавшиеся для перевозки почты и пассажиров, а также для несения посыльной службы. Вооружались небольшим количеством орудий малого и среднего калибра, в связи с чем могли принимать участие в боевых операциях. Также зачастую использовались в качестве транспорта в научных и исследовательских экспедициях.

В составе Российского императорского флота суда данного типа применялись в XVIII — начале XIX века. Несли службу в составе Балтийского и Черноморского флотов, Азовской, Каспийской и Сибирской флотилий, также одно судно действовало в составе греческой корсарской флотилии Гульемо Лоренца.

Легенда 
Список судов разбит на разделы по флотам и флотилиям, внутри разделов суда представлены в порядке очерёдности включения их в состав флота, в рамках одного года — по алфавиту. Ссылки на источники информации для каждой строки таблиц списка и комментариев, приведённых к соответствующим строкам, сгруппированы и располагаются в столбце Примечания.

Таблица:
 Наименование — имя судна.
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Верфь — место постройки судна.
 Корабельный мастер — фамилия мастера, построившего или руководившего постройкой судна.
 Год включения в состав флота — год постройки, приобретения, переоборудования или захвата судна.
 История службы — основные места и события.
 н/д — нет данных.
Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц, кроме столбцов История службы и Примечания.

Пакетботы Балтийского флота 
В разделе приведены пакетботы, входившие в состав Балтийского флота России.

Пакетботы Азовской флотилии и Черноморского флота 
В разделе приведен пакетбот, входивший в состав Азовской флотилии и Черноморского флота России. Сведений о вооружении и размерах этого пакетбота, а также строивших его корабельных мастерах не сохранилось.

Также в составе Азовской флотилии нёс службу пакетбот «Почтальон», переведённый из Первой Архипелагской эскадры и переоборудованный первоначально в бомбардирский корабль, а затем, уже в составе Черноморского флота — во фрегат.

Пакетботы Каспийской флотилии 
В разделе приведены пакетботы, входившие в состав Каспийской флотилии. Сведений о размерах каспийских пакетботов и корабельных мастерах, их построивших, не сохранилось.

Пакетботы Сибирской флотилии 
В разделе приведены пакетботы, входившие в состав Сибирской флотилии России.

Пакетбот флотилии Лоренца 
В разделе приведен пакетбот, входивший в состав корсарской флотилии Гульемо Лоренца. Сведения об особенностях конструкций этого судна и месте его постройки не сохранились.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Пакетботы
Пакетботы